Dolores (latein. „Schmerzen“) steht für:
 Dolores (1995), US-amerikanische Roman-Verfilmung von Taylor Hackford
 Dolores (2016), deutsche Comicverfilmung von Michael Rösel
 Dolores (2017), Dokumentarfilm von Peter Bratt
 Dolores (Graphic Novel), belgischer Comic von Anne Baltus, François Schuiten und Benoît Peeters
 Dolores (Lied), oscarnominiertes Lied von Louis Alter (1941)
 Dolores (Roman) (Dolores Claiborne), US-amerikanischer Roman von Stephen King (1993)
 Dolores (Vorname) – siehe dort Etymologie und bekannte Namensträgerinnen
 Dolores, katholischer Gedenktag am 15. September, siehe Gedächtnis der Schmerzen Mariens
 Dolores, Künstlername von Sylvin Rubinstein
 (1277) Dolores, Himmelskörper des Hauptgürtels
 La Dolores (Oper), von Tomás Bretón (1895)
 Dolores (Model) bzw. Rose Dolores, Künstlername von Kathleen Rose
 Antonio María de los Dolores García Gutiérrez (1813–1884), spanischer Dichter, Dramenautor und Librettist der Romantik, siehe Antonio García Gutiérrez

Orte in Argentinien:
 Dolores (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires
 Partido Dolores, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Colonia Dolores, Ort in der Provinz Santa Fe
 Villa Dolores, Stadt in der Provinz Córdoba
 Villa Dolores (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca
 Villa Dolores (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires

Orte in Chile:
 Dolores, historischer Ort in Nord-Chile in der Atacama-Wüste, siehe Schlacht von San Francisco

Orte in El Salvador:
 Dolores (Cabañas), ein Municipio im Departamento Cabañas

Orte in Guatemala:
 Dolores (Petén), Gemeinde (Municipio) im Departamento Petén, Guatemala

Orte in Honduras:
 Dolores (Copán), Gemeinde (Municipio) im Departamento Copán
 Dolores (Intibucá), Gemeinde (Municipio) im Departamento Intibucá
 Dolores Merendon, Gemeinde (Municipio) im Departamento Ocotepeque, Honduras

Orte in Kolumbien:
 Dolores (Kolumbien), Gemeinde in Tolima

Orte in Mexiko:
 Dolores (Baja California Sur), Ort im Bundesstaat Baja California Sur
 Dolores (Chihuahua), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Dolores Hidalgo, Municipio im Bundesstaat Guanajuato

Orte in Nicaragua:
 Dolores, Gemeinde (Municipio) im Departamento Carazo

Orte auf den Philippinen:
 Dolores (Abra), Stadtgemeinde in der Provinz Abra
 Dolores (Eastern Samar), Stadtgemeinde in der Provinz Eastern Samar
 Dolores (Quezon), Stadtgemeinde in der Provinz Quezon

Orte in Spanien:
 Dolores (Alicante), Ort in der Provinz Alicante
 Dolores de Pacheco, Ort in der Provinz Murcia

Orte in Uruguay:
 Dolores (Uruguay), Kleinstadt im Departement Soriano
 Villa Dolores (Montevideo), Stadtviertel der uruguayischen Hauptstadt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dolores (Colorado), im Montezuma County
 Dolores (Kalifornien), im Los Angeles County
 Dolores County, Verwaltungseinheit im US-Bundesstaat Colorado

Sonstige geografische Objekte:
 Dolores River, Nebenfluss des Colorado River in Colorado und Utah
 Dolores Mine, Mine im Santa Fe County, New Mexico
 Dolores Mines, Mine im Montrose County, Colorado
 Dolores Placer, Mine im Montrose County, Colorado
 Dolores River Mine, Mine im San Miguel County, Colorado
 Dolores River Placer, Mine im Montezuma County, Colorado
 Islotes Dolores, Antarktis
im NRHP gelistete Objekte:
 Dolores Nuevo, in Laredo, Texas, ID-Nr. 73001986
 Dolores River Bridge, in Bedrock, Connecticut, ID-Nr. 02001150
 Dolores Viejo, in San Ygnacio, Texas, ID-Nr. 73001987

Siehe auch:
 Dolore
 Dolorosa
 Villa Dolores (Begriffsklärung)